Tasiusaq – villaggio della Groenlandia nel comune di Kujalleq
Tasiusaq – villaggio della Groenlandia nel comune di Kujalleq
Tasiusaq – villaggio della Groenlandia nel comune di Avannaata